Оле́г Григо́рьевич Скипе́нко — доктор медицинских наук, профессор. Член редколлегии журнала Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова.

Биография 
 1978 год — окончил лечебный факультет Донецкого медицинского института.
 Проходил стажировку в клиниках США, Германии, где развивал вопросы хирургического лечения хронического панкреатита и опухолей поджелудочной железы.
 Работал по программе трансплантации печени: в 1990 году вместе с коллегами выполнил первую в России трансплантацию печени.
 Заместитель директора РНЦХ имени академика Б.В. Петровского РАМН по научной работе.

Научная и общественная деятельность 
 В 90-е годаы — основным научно-практическим направлением деятельности стало освоение и внедрение хирургических вмешательств на печени с использованием новейших технологий.
 В дальнейшем, наибольшее внимание уделяет вопросам:
 лечения рака поджелудочной железы и периампулярной зоны,
 вопросам комбинированного лечения первичных и вторичных опухолей печени.
 Олег Григорьевич — директор программы, входящей в план научно-исследовательских разработок РНЦХ имени академика Б.В. Петровского РАМН «Хирургическая онкология печени и поджелудочной железы».
 Профессор Скипенко — новатор, обеспечивающий внедрение новых методик и лечебных технологий,
 в частности — комбинированного подхода к лечению колоректального метастатического рака печени.
 под его руководством разрабатываются современные методы лечения доброкачественных и злокачественных заболеваний поджелудочной железы и других заболеваний органов брюшной полости.
 Он — член редколлегии журнала «Хирургия. Журнал имени Н. И. Пирогова».

Профессор Скипенко — автор 311 научных работ, 2 монографий и 2 патентов.

Под его руководством защищено 4 докторских и 15 кандидатских диссертаций.​

Участие в общественных организациях 
 Член международной гепато-панкреато-билиарной ассоциации,
 Член ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ.
 Участник международной интернет базы колоректальных метастазов LiverMetSurvey.

Основные работы 
 Хирургия печени. Оперативная техника и миниинвазивные технологии: Руководство для врачей // Скипенко О.Г. // Хирургические болезни // В оригинальном издании рассмотрены методы оперативной техники и миниинвазивных технологий хирургии печени на основе достижений современных зарубежных и отечественных специалистов. // Год издания: 2016 // ISBN: 978-5-9986-0268-9
 О. Г. Скипенко  Н. К. Чардаров  Н. Н. Багмет  А. Л. Беджанян  Л. О. Полищук  Г. А. Шатверян.  ALLPS
 Двухэтапная резекция печени у больных с метастазами колоректального рака. Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова, 2014.- №9. С.23-29. // Скипенко О.Г., Беджанян А.Л., Багмет Н.Н., Шатверян Г.А., Полищук Л.О., Чардаров Н.К.
 Новый подход к двухэтапным операциям на печени (In Situ Splitting), Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова, 2013.- №3. С.37-42. // Скипенко О.Г., Шатверян Г.А., Багмет Н.Н., Чекунов Д.А., Беджанян А.Л., Ратникова Н.П., Завойкин В.Д.
 Альвеококкоз печени: ретроспективный анализ лечения 51 пациента, Хирургия им Н.И.Пирогова. 2012; 12: с. 4-13 // Скипенко О.Г., Полищук Л.О., Беджанян А.Л., Секачева М.И., Чардаров Н.К., Багмет Н.Н., Бирюков А.Ю., Скипенко Т.О.
 Анализ отдаленных результатов комбинированного лечения больных метастазами колоректального рака в печени с использованием международной базы данных LiverMetSurvey// Анналы хирургической гепатологии, №3 том 17, 2012г, С.17-26. // Скипенко О.Г., Чардаров Н.К., Ганиев Ф.А., Шатверян Г.А., Багмет Н.Н., Беджанян А.Л.,
 Гемангиомы печени: Операция или наблюдение. Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова, 2012.- № 9. С.13-20.

Награды 
 1997 год — Премия Ленинского Комсомола.
 2014 год — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ссылки 
 Скипенко Олег Григорьевич.
 Скипенко Олег Григорьевич.
 О.Г. СКИПЕНКО, Метастатическое поражение печени при колоректальном раке.
 Скипенко Олег Григорьевич.

Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского
Выпускники Донецкого медицинского университета